Lagotronics BV is een audiovisueel bedrijf in Venlo. Het werd in 1979 opgericht door Frans Lamberts (Lagotronics) en Carlo Görtjes (Lagotronics).

Geschiedenis 
Aanvankelijk begon de onderneming als regionale drive-indiscotheek. De twee oprichters begonnen hun bedrijf in een pand met binnenhof, midden in een woonwijk. Na enkele jaren ging men zich toeleggen op het installeren van licht- en geluidsinstallaties in cafés, dansscholen en discotheken. Ook evenementen als het Zomerparkfeest werden al snel door het bedrijf van licht en geluid voorzien.

In 1984 begon de Stadsomroep Venlo een regionale radio- en tv-zender. Beeld en geluid werden voorzien door Lagotronics. Toen de omroep in het jaar daarop haar eerste prijs voor beste lokale omroep in ontvangst mocht nemen, opende dit de deuren naar de nationale televisieproducenten. Het ontwerpen en inzetten van producten als interactieve spelbediening, stemsystemen en showcontrol groeiden hierdoor uit tot de specialismen van de onderneming. Deze zelf ontworpen producten voor de entertainmentindustrie hebben ervoor gezorgd dat de onderneming bleef groeien. Het pand in de woonwijk werd te klein en men verhuisde naar een bedrijfspand op kantorenpark Noorderpoort.

Sinds 2011 is de onderneming onderverdeeld in twee BV's: Lagotronics BV als handelsbedrijf in verlichting; Lagotronics Projects BV als projectmatig bedrijf in audiovisuele en interactieve oplossingen.

Op 25 augustus 2015 is bekendgemaakt dat Lagotronics BV is overgenomen door de Duitse verlichtingsfirma SLV GmbH. Vanaf de zomer van 2016 is de bedrijfsnaam veranderd van Lagotronics BV naar SLV Nederland.

Internationale expansie 
Door een intensieve samenwerking met Endemol, voor wie de onderneming vele producties van licht en geluid voorziet, werden de activiteiten uitgebreid naar andere landen. In 1995 werd een vestiging geopend in Portugal om het lokale team van Endemol te ondersteunen. Later kwamen daar allerlei andere grote tv-producties bij. Mede door de samenwerking met Endemol kon de onderneming haar activiteiten verder uitbreiden naar landen als Duitsland, België, Groot-Brittannië, Italië en Spanje.

Ook door het bundelen van geluid, beeld, verlichting en special effects werd de onderneming steeds vaker gevraagd in het buitenland. Tegenwoordig wordt Lagotronics zowel nationaal als internationaal gezien als een van de belangrijkste leveranciers van audiovisuele- en showcontrol producten voor diverse pretparken en musea.

Enkele Endemol-producties die door Lagotronics van haar producten worden voorzien:
 Dancing with the Stars
 Hart in Aktie
 Lotto Weekend Miljonairs
 Postcodeloterij Miljoenenjacht

LED 
Aan het eind van de jaren 90 introduceerde Lagotronics LED-verlichting op de Europese markt. Met de ontwikkeling van deze LED-producten sloeg de onderneming een andere weg in. Deze verlichtingsprodukten zijn gebaseerd op solid state lichtbronnen, beter bekend als LEDs (Engels:Light Emitting Diodes). Tegenwoordig wordt Lagotronics wereldwijd gevraagd om deze innovatieve producten voor allerlei doeleinden te leveren.

Activiteiten 
Vanwege haar expertise is de onderneming een vaste leverancier van audiovisuele producten voor:
 TV en theater
 Pretparken en musea
 Evenementen en festivals
 LED-verlichting

Externe bronnen 
 historie op website Lagotronics

Nederlands bedrijf
Economie in Venlo